Point of Pines ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Point of Pines (Arizona)
 Point of Pines (Massachusetts)
 Point of Pines (Vermont)